Ниже представлен Спи́сок председа́телей Наро́дного консультати́вного конгре́сса Индоне́зии.

Условные обозначения:

Примечания 

Председатели